Воинская медаль, или Военная медаль, — наименование ряда наград:

 Воинская медаль (Великобритания)
 Воинская медаль (Франция)